Odysséas Vlachodímos (en grec moderne : Οδυσσέας Βλαχοδήμος), né le  à Stuttgart, est un footballeur international grec qui évolue au poste de gardien de but au Benfica Lisbonne. 

Son frère, Panayótis Vlachodímos, est également footballeur professionnel au Dynamo Dresde.

Biographie

Statistiques

Palmarès

En club 
Avec le Benfica Lisbonne :
 Champion du Portugal en 2019

En sélection 
 Vainqueur de l'Euro espoirs en 2017 avec l'Allemagne .

Récompenses individuelles 
 Troisième meilleur joueur allemand dans la catégorie des moins de 17 ans en 2011.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international grec
Gardien de but allemand de football
Gardien de but du VfB Stuttgart
Gardien de but du Benfica Lisbonne
Gardien de but du Panathinaïkos
Naissance en avril 1994
Naissance à Stuttgart